Karolina Miroslavovna Kuek (în ); cunoscută mai mult sub numele de scenă Ani Lorak (în ; n. 27 septembrie 1978, Cozmeni, regiunea Cernăuți, RSS Ucraineană, URSS) este o cântăreață ucraineană, artistă a poporului din Ucraina (2008). A reprezentat Ucraina la concursul Eurovision 2008 cu piesa "Shady Lady" și a ocupat locul al doilea. Este deținătoare a premiilor "Gramofonul de aur", "Interpreta anului", "Șarmanka de aur", "Omul anului", "Cântecul anului" și altele, precum și cinci discuri "de aur" («Там де ти є…», «Мрій про мене», «Ані Лорак», «Smile», «Розкажи») și două "de platină" («Солнце» și «15»). Are o gamă vocală de 4,5 octave.

Biografie 

Karolina Miroslavovna Kuek s-a născut la 27 septembrie 1978 în orașelul Cozmeni din nordul regiunii Cernăuți (RSS Ucraineană, URSS).

Părinții fetiței s-au despărțit încă înainte de naștere sa. Dar, în ciuda acestui lucru, mama viitoarei cântărețe, Janna Vasilievna, a dat fetei numele tatălui, iar prenumele fiicei l-a ales în onoarea uneia dintre eroinele preferate din emisiunea televizată Кабачок «13 стульев» — pani Karolinka (în interpretarea actriței Viktoria Lepko).

Copilăria Karolina și-a petrecut-o în sărăcie. Mama sa se dedica complet lucrului pentru a putea hrăni copiii, astfel încât a fost obligată să-și dea fiica de șase ani în școala-internat nr. 4 Sadgorskaia din Cernăuți, în care fata împreună cu frații, a fost educată până la clasa a 7-a.

Afaceri 

Deține restaurantul "Angel lounge" din Kiev, situat pe strada Șota Rustaveli.

Discografie

Albume 

 1996 — Хочу летать
 1998 — Я вернусь
 2000 — www.anilorak.com.
 2001 — Там, де ти є
 2003 — REMIX Мрій про мене
 2004 — Анi Лорак
 2005 — Smile
 2006 — Розкажи
 2007 — 15
 2008 — Shady Lady
 2009 — Солнце
 2013 — Зажигай сердце

Compilații 
 2010 — The Best (doar în Ucraina)
 2011 — Избранное (doar în Rusia)

Single-uri 
 1996 — Хочу летать
 1998 — Я вернусь
 1998 — Мне всё равно
 2001 — Ангел мрій моїх
 2003 — Серця не край
 2003 — Я же говорила
 2003 — Мрій про мене
 2004 — Зеркала
 2004 — Полуднева спека
 2004 — Три звичних слова
 2005 — Car Song
 2005 — Smile
 2006 — Розкажи (Расскажи)
 2006 — Верни мою любовь (cu Valeri Meladze)
 2007 — С первого взгляда
 2007 — Я не буду твоей
 2007 — Жду тебя
 2007 — Я стану морем
 2008 — Shady Lady
 2008 — Солнце
 2009 — Птица
 2009 — А дальше…
 2009 — Небеса-ладони
 2009 — С неба в небо
 2009 — Увлечение (cu Timur Rodrighez)
 2010 — Для тебя
 2011 — Спроси
 2011 — Не дели любовь
 2012 — Я буду солнцем
 2012 — Обними меня
 2012 — Обними меня крепче
 2013 — Зажигай сердце
 2013 — Оранжевые сны
 2013 — Забирай рай
 2013 — Зеркала (cu Grigori Leps)
 2014 — Снится сон
 2014 — Мальви
 2014 — Медленно
 2015 — Корабли
 2015 — Без тебя
 2015 — Осенняя любовь
 2015 — Уходи по-английски (cu Grigori Leps)
 2016 — Удержи мое сердце

Videoclipuri

Note

Legături externe
 Site-ul oficial
 Cântece de Ani Лорак pe "Yandex.Muzica"

Nașteri pe 27 septembrie
Nașteri în 1978
Participanți la Eurovision 2008
Cântărețe ucrainene
Ucraineni în viață
Oameni de afaceri ucraineni